Gadeikis ist der Familienname folgender Personen:

 Romaldas Gadeikis (* 1957), litauischer Politiker
 Tomas Gadeikis (* 1984), litauischer Kanute